Ancylostomatidae — родина Нематод, паразитів.

Роди 
Родина містить 11 родів:
 Ancylostoma Dubini, 1843
 Galoncus Railliet, 1918
 Strongylacantha van Beneden, 1873 
 Arthrocephalus Ortlepp, 1925 
 Arthrostoma Cameron, 1927
 Placoconus Webster, 1956
 Globocephalus Molin, 1861
 Bioccastrongylus Chabaud & Petter, 1961
 Uncinaria Froelich, 1789
 Tetragomphius Baylis & Daubney, 1923
 Bathmostomum Railliet & Henry, 1909
 Brachyclonus Railliet & Henry, 1910
 Bunostomoides Pinto, 1935
 Bunostomum Railliet, 1902
 Cameronecator Lichtenfels, 1980
 Gaigeria Railliet & Henry, 1910
 Grammocephalus Railliet & Henry, 1910
 Monodontus Molin, 1861
 Necator Stiles, 1903

Джерела 

Нематоди